Пастораль (від  — пастуший) — жанр у літературі, театрі, музиці і балеті.
 «Пастораль» () — фільм відомого грузинсько-французького кінорежисера Отара Іоселіані.
 Пастораль — баскські народні вистави на релігійні, казкові і побутові теми.